Nom egipci antic de la ciutat de Naqada, que fou la clàssica Ombos al nomós V
 Nom egipci antic de la ciutat de Kom Ombo, que fou la clàssica Ombos al nomós I.